Franz von Roll von Emmenholz ist der Name folgender Personen:

* Franz Joseph von Roll von Emmenholz († 1815), Schweizer Militär in französischen Diensten
 Franz Viktor Augustin von Roll von Emmenholz († 1773), Solothurner Grossrat, Seckelmeister, Schultheiss und Tagsatzungsgesandter